

Sigle 
 Federazione radio televisioni – associazione di categoria delle imprese radio-televisive italiane

Codici 
 frt – codice ISO 639-3 della lingua fortseal